Mike Taylor peut désigner :
 Mike Taylor (1986-), un joueur américain de basket-ball ;
 Mike Taylor (1938-1969), un compositeur et pianiste de jazz ; 
 Mike Taylor (1942-), un joueur anglais de cricket ;
 Mike Taylor (1944-), un joueur de cricket ;
 Mike Taylor (1934-2017), un pilote de formule 1 ;
 Mike Taylor (1945-), un joueur de football américain ;
 Mike Taylor (1949-), un joueur de football américain ;
 Mike Taylor (1972-), un entraîneur de basket-ball américain ;
 Mike Taylor (1986-), un joueur de basket-ball américain ;
 Mike Taylor, un paléontologue.